Francisco Fernández del Castillo puede referirse a:

Personajes 
 Francisco Fernández del Castillo (1864-1936), historiador y escritor mexicano miembro de la Academia Mexicana de la Historia.
 Francisco Fernández del Castillo (1899-1983), médico, catedrático, historiador y escritor mexicano miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.